

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Jeleniowo – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim 
 Jeleniowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty

Zobacz też 
 Jeleniewo, Jelenin, Jeleniów